Rhoads kan som auktorsförkortning betyda:

 Samuel N. Rhoads
 Arthur Stevens Rhoads

Robotskapade auktorsförkortningar